Legenda (litt. « légende » en finnois, hongrois, latin, polonais, slovaque, slovène et tchèque) peut faire référence à :

Film 
 Legenda, un film polonais de Sylwester Chęciński sorti en 1971.

Musique 
 Legenda, album de Mari Hamada, sorti en 2012.

Voir aussi 
 
 

Homonymie